Buzzard Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Lake (Arkansas)
 Buzzard Lake (Kalifornien)
 Buzzard Lake (Louisiana)
 Buzzard Lake (Hinds County, Mississippi)
 Buzzard Lake (Madison County, Mississippi)
 Buzzard Lake (Texas)
 Buzzard Lake (Okanogan County, Washington)
 Buzzard Lake (Stevens County, Washington)